Termin -{SUR2}- ima više značenja.
 Sfinganin C4-monooksigenaza, enzim
 Sulfonilureja receptor